Bolschoje Muraschkino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Bolschoje Muraschkino (Nischni Nowgorod), Siedlung städtischen Typs und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Nischni Nowgorod
 Bolschoje Muraschkino (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk